FM Rainha é uma emissora de rádio brasileira concessionada e sediada em Senhor do Bonfim,  Bahia. Opera na frequência de  mega-hertz em rádio FM.

Ligações externas 
 

Estações de rádio fundadas em 1985
Estações de rádio da Bahia